Stati Uniti d'America
Farwell – villaggio della Contea di Clare, Michigan
Farwell – città della Contea di Pope, Minnesota
Farwell – villaggio della Contea di Howard, Nebraska
Farwell – capoluogo della Contea di Parmer, Texas